

Astronomia 
 5211 Stevenson – asteroide della fascia principale
 Stevenson – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia 

 Stevenson – ghiacciaio della Terra della Principessa Elisabetta

 Stevenson – città della Contea di Jackson, Alabama
 Stevenson – città della Contea di Skamania, Washington
 Robert Louis Stevenson State Park – parco della California

Persone 

 Adlai Stevenson I (1835-1914) – politico statunitense
 Adlai Stevenson II (1900-1965) – politico statunitense
 Adlai Stevenson III (1930-2021) – politico statunitense
 Alex Stevenson (1912-1984) – calciatore irlandese
 Alexandra Stevenson (1980) – tennista statunitense
 Bill Stevenson (1963) – batterista e produttore discografico statunitense
 Burton Egbert Stevenson (1872-1962) – scrittore statunitense
 Byron Stevenson (1956-2007) – calciatore gallese
 Chuck Stevenson (1919-1995) – pilota automobilistico statunitense
 Cynthia Stevenson (1962) – attrice statunitense
 Dennis William Stevenson (1942) – botanico statunitense
 DeShawn Stevenson (1981) – cestista statunitense
 Dorothy Stevenson (...–...) – tennista australiana
 Edward Stevenson (1906-1968) – costumista statunitense
 Edward Irenaeus Prime-Stevenson (1858-1942) – scrittore e giornalista statunitense
 Eric Stevenson (1942-2017) – calciatore scozzese
 Fanny Stevenson (Fanny Van de Grift, 1840-1914) – avventuriera e artista statunitense, moglie di Robert Louis Stevenson
 George Stevenson (1905-1990) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Greg Stevenson (1978) – cestista statunitense
 Hugh Stevenson Roberton (1874-1952) – compositore e direttore di coro britannico
 Ian Stevenson (1918-2007) – psichiatra statunitense di origine canadese
 Jarod Stevenson (1975) – cestista statunitense
 John Stevenson (1958) – regista, animatore e illustratore britannico
 John James Stevenson (1841-1924) – geologo statunitense
 Juliet Stevenson (1956) – attrice inglese
 Lewis Stevenson (1988) – calciatore scozzese
 Malcolm Stevenson Forbes (1919-1990) – editore e imprenditore statunitense
 Maurice Stevenson Bartlett (1910-2002) – statistico britannico
 McLean Stevenson (1927-1996) – attore statunitense
 Miriam Stevenson (1933) – modella statunitense, Miss Universo 1954
 Nicole Livingstone o Nicole Stevenson (1971) – ex nuotatrice australiana
 Nyeshia Stevenson (1988) – ex cestista statunitense
 Parker Stevenson (1952) – attore statunitense
 Ray Stevenson (1964) – attore britannico
 Ryan Stevenson (1984) – calciatore scozzese
 Robert Stevenson – ingegnere scozzese costruttore di fari
 Robert Stevenson (1905-1986) – regista inglese
 Robert Louis Stevenson (1850-1894) – scrittore scozzese
 Sarah Stevenson (1983) – taekwondoka britannica
 Shakur Stevenson (1997) – pugile statunitense
 Teófilo Stevenson (1952) – ex pugile cubano
 Thomas Stevenson (1818-1887) – ingegnere britannico
 Toby Stevenson (1976) – ex astista statunitense
 Vera Menchik-Stevenson (1906-1944) – scacchista cecoslovacca naturalizzata britannica
 William Stevenson (1900-1985) – atleta, avvocato e ambasciatore statunitense
 William Stevenson (1925) – scrittore e giornalista canadese